Горакова () — женская форма фамилии Горак.
 Горакова, Ева (в девичестве Немцова; род. 1972) — чешская профессиональная баскетболистка.
 Горакова, Милада (1901—1950) — чехословацкая общественная деятельница и политик.